Goumois ist ein französisch-schweizerisches Grenzdorf am Fluss Doubs im Jura-Gebirge. Es setzt sich aus einem französischen und einem Schweizer Ortsteil zusammen, die durch eine Brücke über den Doubs miteinander verbunden sind:

 Goumois JU, eine ehemalige Gemeinde im Schweizer Kanton Jura, heute Teil der Gemeinde Saignelégier
 Goumois (Doubs), eine Gemeinde im französischen Département Doubs

Goumois ist der Familienname folgender Personen:
 William de Goumois (1865–1941), Schweizer Marinemaler